Cine Marabá pode referir-se ao:

 Cine Marabá - sala de cinema da cidade de São Paulo

 Cine Marabá - extinta sala de cinema da cidade de Curitiba

Desambiguação